Las Casas puede referirse a:

Geografía de España 
 Las Casas: Barrio de Soria
 Las Casas (Ciudad Real): Localidad de Ciudad Real.
 Las Casas de Alcanar: Entidad de población adscrita al municipio de Alcanar, Montsiá, Tarragona.
 Las Casas del Cabrero: Municipio español de la provincia de Cáceres.
 Las Casas del Conde: Municipio de Salamanca.

Geografía de Puerto Rico 
 Las Casas (Santurce): Sub-barrio de San Juan, Puerto Rico.

Persona 
 Bartolomé de las Casas, importante escritor español del siglo XVI.